Pavel ist ein Familienname und männlicher Vorname.

Namensträger

Familienname 
 Andreas Pavel (* 1945), deutscher Philosoph und Erfinder
 Andrei Pavel (* 1974), rumänischer Tennisspieler
 Claudia Pavel (* 1984), rumänische Pop-, Dance- und R&B-Sängerin, Schauspielerin, Tänzerin und Model
 Curt von Pavel (1851–1933), deutscher Offizier und Kommandeur der Kaiserlichen Schutztruppe für Kamerun
 Dora Pavel (* 1946), rumänische Schriftstellerin
 Elena Pavel (* 1984), rumänische Fußballspielerin
 Elisabeth Pavel (* 1990), rumänische Basketballspielerin
 Jan Pavel (* 1946), tschechischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Josef Pavel (1908–1973), tschechoslowakischer Parteifunktionär, Politiker und Innenminister

 Marcel Pavel (* 1959), rumänischer Sänger
 Mihail Pavel (1827–1902), rumänischer Priester, Bischof von Großwardein, Bischof von Gherla
 Ota Pavel (1930–1973), tschechischer Schriftsteller und Sportpublizist
 Paul Pavel (1891–1975), deutscher Soldat, Generalmajor der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Pavel Pavel (* 1957), tschechischer Ingenieur, experimenteller Archäologe und Politiker
 Petr Pavel (* 1961), tschechischer Offizier, gewählter Präsident Tschechiens
 Samy Pavel (* 1944), ägyptisch-belgischer Theater-, Filmschauspieler und -regisseur
 Ștefan Pavel (1987–2013), rumänischer Leichtathlet
 Tanja Pavel (1972–2022), deutsche Politikerin (CDU), MdL

Vorname 
 Pavel Altschul (1900–1944), tschechischer Journalist, Herausgeber und Fotograf
 Pavel Argeyev (1887–1922), russisch-französischer Jagdflieger während des Ersten Weltkriegs
 Pavel Badea (* 1967), rumänischer Fußballspieler, -trainer und Funktionär
 Pavel Baran (* 1957), tschechischer Dozent
 Pavel Bečka (* 1970), tschechischer Basketballspieler
 Pavel Bucha (* 1998), tschechischer Fußballspieler
 Pavel Černý (* 1962), tschechischer Fußballspieler
 Pavel Čmovš (* 1990), tschechischer Fußballspieler
 Pavel Dědeček (1885–1954), tschechoslowakischer Dirigent und Musikpädagoge
 Pavel Dvořák (* 1989), tschechischer Fußballspieler
 Pavel Etingof (* 1969), russisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Pavel Fiala (1937–2016), tschechischer Bühnenautor, Dramaturg und Regisseur sowie Gründer des Theaters Kladivadlo
 Pavel Fajt (* 1957), tschechischer Jazz- und Rock-Schlagzeuger
 Pavel Fieber (1941–2020), deutsch-österreichischer Schauspieler, Sänger, Theaterregisseur und Theaterintendant
 Pavel Gorenc (* 1991), slowenischer Straßenradrennfahrer
 Pavel Greco (* 1973), italienischer Schauspieler
 Pavel Kohout (* 1928),  tschechoslowakisch-österreichischer Schriftsteller, Theatermann, Bürgerrechtsaktivist und Politiker
 Pavel Mayer (* 1965), deutscher Politiker (Piratenpartei)
 Pavel Nedvěd (* 1972), ehem. tschechischer Fußballspieler und aktueller Vizepräsident von Juventus Turin
 Pavel Plesuv (* 1988), moldauischer Pokerspieler
 Pavel Vidal (* 1970er), kubanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch 
 Pawel

Familienname
Männlicher Vorname
Rumänischer Personenname
Tschechischer Personenname